Анто́н Андре́евич Смо́льский (; ) — белорусский биатлонист, серебряный призер Игр в Пекине 2022, серебряный и бронзовый призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира и Европы. Участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 года.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР г. Копыля, тренер — Анатолий Сенюк. Неоднократно становился призёром детских и юношеских соревнований национального уровня.

С 2015 года участвовал в международных соревнованиях среди юниоров. В 2017 году стал бронзовым призёром юниорского чемпионата мира в гонке преследования и бронзовым призёром юниорского чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В том же году на летнем чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзу в смешанной эстафете. Становился призёром этапа юниорского Кубка IBU в эстафете.

В сезоне 2016/17 дебютировал в соревнованиях среди взрослых на Кубке IBU. Лучший результат по состоянию на март 2020 года — 14-е место в гонке преследования. Принимал участие в чемпионате Европы 2018 года, занял 57-е место в спринте.

На Кубке мира дебютировал в ноябре 2017 года на этапе в Эстерсунде в смешанной эстафете, занял со своей сборной 11-е место. Первую личную гонку провёл в декабре 2017 года на этапе в Анси, занял 90-е место в спринте.

Был включён в состав сборной Белоруссии на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, к этому моменту провёл только две личные гонки Кубка мира и не набирал в них очков. На Олимпиаде занял 35-е место в спринте, 33-е — в гонке преследования и восьмое — в эстафете.

На чемпионате мира 2020 года лучшим результатом стало 15-е место в спринте.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2022 года, в индивидуальной гонке.

Учился на автотракторном факультете Белорусского национального технического университета. Также занимается в учреждении "Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Своим кумиром в биатлоне называет Антона Шипулина.

Личная жизнь 

Женат на Динаре Алимбековой.

Достижения

Карьера в Кубке мира 
 2018 — 2019 — 87-е место (15 очков) в Кубке мира.
 2019 — 2020 — 36-е место (133 очка)
 2020 — 2021 — 26-е место (264 очка)
 2021 — 2022 — 19-е место (405 очков)

Результаты выступлений

Общественная позиция 
Антон Смольский является подписантом так называемого провластного письма спортсменов, хотя публично он не высказывался в поддержку Лукашенко и действующей власти и даже был замечен в распространении информации из источника, признанного в Белоруссии экстремистским.

Примечания 
23. https://metaratings.by/blog/strasti-po-belorusski-alimbekova-uvela-smolskogo-iz-semi-i-stala-chuzhoy-v-svoey-komande/

Ссылки 
 Профиль на сайте biathlon.life

Биатлонисты Белоруссии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года